Corozal (district), een district van Belize
Corozal Town, de hoofdstad van het district
Corozal (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Sucre
Corozal (Puerto Rico), een gemeente in Puerto Rico
Frontera Corozal, een plaats in de Mexicaanse deelstaat Chiapas